Aranea elegans est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea elegans Meyer, 1790 est synonyme de Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) ;
 Aranea elegans Fabricius, 1793 nec Meyer, 1790 est synonyme de Phlegra fasciata (Hahn, 1826).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Salticidae
Pisauridae